Мексикито има више значења:

 Мексикито (Косио), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Мексикито (Прогресо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Мексикито (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Мексикито (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Мексикито (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Мексикито (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Мексикито (Куерамаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Мексикито (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Мексикито (Колотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Мексикито (Сан Мартин де Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Мексикито (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Мексикито, Мескитито (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Мексикито (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Мексикито (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Мексикито, Менчака (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Мексикито (Такоталпа), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Мексикито, Ранчо Нуево (Уануско), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Мексикито (Табаско), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику